Alone in the Dark puede hacer referencia a:

Videojuegos 
 Alone in the Dark (saga), saga de Videojuegos de terror que cuenta actualmente con cinco juegos:
 Alone in the Dark, el primer videojuego de la serie (1992).
 Alone in the Dark 2, el segundo videojuego de la serie (1993).
 Alone in the Dark 3, el último videojuego de la serie clásica (1994).
 Alone in the Dark: The New Nightmare, la cuarta entrega (2001).
 Alone in the Dark (2008), el quinto videojuego de la serie, titulado con el mismo nombre que el juego original, para consolas de sexta, séptima generación y para PC.

Cine 
 Alone in the Dark (película de 1978), título internacional de la película Solos en la madrugada dirigida por Jose Luis Garci.
 Alone in the Dark (película de 1982), película de terror de título internacional Solos en la oscuridad, dirigida por Jack Sholder.
 Alone in the Dark (película de 2005), película de terror dirigida por Uwe Boll y basada en los videojuegos homónimos.
 Alone in the Dark II, película de terror secuela de la de 2005, estrenada en 2008.

Música 
 Alone in the Dark, álbum de Thee Madkatt Courtship.
 «Alone in the Dark», canción de la banda estadounidense Testament de su álbum The Legacy de 1987.
 «Alone in the Dark», canción de John Hiatt de su álbum Bring the Family de 1987.